Стева́нович () — сербская фамилия. Известные носители:
 Стеванович, Александар (род. 1992) — сербско-немецкий футболист, полузащитник бременского «Вердера», старший брат Предрага.
 Стеванович, Ален (род. 1991) — сербский футболист, полузащитник «Торино».
 Стеванович, Горан (род. 1966) — югославский, позднее сербский футболист и футбольный тренер.
 Стеванович, Далибор (род. 1984) — словенский футболист, полузащитник московского «Торпедо».
 Стеванович, Иван (род. 1983) — сербский футболист, защитник белградского «Партизана».
 Стеванович, Иван (род. 1982) — хорватский гандболист, вратарь, призёр чемпионата Европы
 Стеванович, Йована (род. 1992) — сербская волейболистка, чемпионка мира.
 Стеванович, Миладин (род. 1996) — сербский футболист, защитник белградского «Партизана».
 Стеванович, Мирослав (род. 1990) — боснийский футболист сербского происхождения, полузащитник.
 Стеванович, Неманья (род. 1992) — сербский футболист, вратарь клуба «Чукарички».
 Стеванович, Предраг (род. 1991) — сербско-немецкий, полузащитник бременского «Вердера», брат Александара.

См. также